Jesqalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Ghali Jesqalijew (* 1970), kasachischer Politiker
 Näschimeden Jesqalijew (* 1941), kasachischer Politiker